Aplectosoma är ett släkte av svampar. Aplectosoma ingår i familjen Cochlonemataceae, ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Aplectosoma